Arthur Milne – calciatore scozzese
 Edward Arthur Milne – astronomo e matematico britannico